

Anno 
 318 o 318 a.C.

Codici 
 318 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Quinns Rock, nell'ovest Australia

Matematica 
 318 – numero